Покривач — прізвище та топонім.

Топоніми
 Покривач — село в в окрузі Дольни Кубін Жилінського краю Словаччини.

Відомі носії:
 Никола Покривач ( 1967) — хорватський футболіст, півзахисник.